Reuschle ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Reuschle (1890–1949), deutscher Turner
 Karl Reuschle (1847–1909), deutscher Mathematiker
 Karl Gustav Reuschle (1812–1875), deutscher Mathematiker
 Max Reuschle (1890–1947), deutscher Dichter und Archivar
 Sophie Reuschle (1891–1982), deutsche Schriftstellerin